T3ddy ㅡ canal brasileiro de YouTube
Teddy Boy ㅡ subcultura britânica